Плешаново — название населённых пунктов в России:
 Плешаново — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Плешаново — село в Красногвардейском районе Оренбургской области.
 Плешаново — деревня в Палкинском районе Псковской области.
 Плешаново — деревня в Пыталовском районе Псковской области.

См. также 
 Плешанов (фамилия)